In 1929/30 werd het negentiende voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Brandenburgse voetbalbond. 

Hertha BSC werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Als vicekampioen was ook Tennis Borussia geplaatst. TeBe verloor in de eerste ronde van 1. FC Nürnberg. Hertha versloeg Beuthen SuSV 09, SpVgg Sülz 07, FC Nürnberg en plaatste zich zo voor vijfde opeenvolgende keer voor de finale. Voor het eerst kon Hertha die ook winnen, tegen Holstein Kiel en werd zo voor het eerst landskampioen.

1. Klasse

Groep A

Groep B

Finale

2. Klasse
Enkel de groep Südkreis is bekend gebleven.

Externe links
 fussball-historie 
 Euroleagues

Brandenburgse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1929/30